Le Sport Club Audace Torino, plus couramment appelé Audace Torino, était un club italien de football basé à Turin dans le Piémont, fondé en 1902 et aujourd'hui disparu.

Créé cinq ans après la Juventus et quinze ans après la création du premier club dans la ville turinoise (Football & Cricket Club Torino), le club ne prend part qu'aux championnats fédéraux italiens de 1902 et 1903, et ne réussira jamais à se qualifier pour les phases finales. En 1904, le club s'inscrit au championnat de deuxième division, et sera éliminé par la réserve de la Juventus.

Il est dissous en 1904.

Historique

Parcours en championnat d'Italie 
1902 :  du groupe piémontais de qualifications.
1903 : Éliminés eu second tour des qualifications piémontaises.
1904 (Seconda Categoria, équivalent de la neuvième division aujourd'hui, et de la deuxième division à l'époque) : disputé uniquement par la réserve.

Histoires des équipes de football à Turin

Notes et références 

Club de football à Turin
Club de football disparu en Italie
Club de football fondé en 1902
Club de football disparu en 1904